Кристофер «Крис» Клэрмонт () — американский сценарист комиксов и новеллист, имеющий британское происхождение. Наиболее известен по серии комиксов «Uncanny X-Men» издательства «Marvel Comics»; в 1991 году от этой серии отделилась побочная, и её первый номер —  #1, который Крис создал вместе с художником Джимом Ли, стал самым продаваемым комиксом всех времён, согласно книге рекордов Гиннесса.

Кристофер является создателем большого количества персонажей-мутантов (см. также: ).

Биография

Ранняя жизнь 
Крис Клэрмонт родился 30 ноября (или, по другим данным, 25 ноября) 1950 года в Лондоне, но вырос в Лонг-Айленде. Отец Криса был терапевтом, а мать — пилотом, а также она предоставляла кейтеринг-услуги. В детстве Клэрмонт не был увлечён комиксами и предпочитал читать научно-фантастические произведения Роберта Хайнлайна.

Карьера

Благотворительность

Личная жизнь 
У Криса есть жена — Бет Флейшер (). У них есть двое сыновей-близнецов.

Библиография

Комиксы 

  #1—12
 Alpha Flight vol. 1 #17
 Amazing Adventures vol. 4 #1
 Avengers vol. 1 #102
 Avengers Annual #10
 Big Hero 6 #1—5
 Bizarre Adventures #25, 27
 The Black Dragon #1—6
 Black Goliath #2—5
 Captain America #258, (1981)
 Captain Britain vol. 1 #1—10
 Captain Britain Annual #1
 Captain Marvel vol. 1 #46
  #4
 Contest of Champions II #1—5
 Daredevil vol. 1 #102, 117, 375
 Daredevil Annual #4
 Deadly Hands of Kung Fu #19—24, 32—33
 : House of M — The Day After
 The Defenders vol. 1 #19, 57
 Dr. Strange vol. 2 #38—45
  #10—12, 18, 22—23
 Excalibur vol. 1 #1—19, 21—25, 27, 32—34
 Excalibur vol. 3 #1—14
 Excalibur Mojo Mayhem
 Excalibur Special Edition
  #90—100
 The Fantastic 4th Voyage of Sinbad
 Fantastic Four vol. 3 #4—32
 Fantastic Four Annual 1999, 2000
 Fantastic Four vs. X-Men #1—4
 Gambit and Bishop: Sons of the Atom Genesis
 GeNEXT #1—5
 GeNEXT: United #1—5
 Giant Size Spider-Man #1
 Giant-Size Defenders #5
 Giant-Size Dracula #2—3
 Giant-Size Ms. Marvel #1
 Giant-Size Spider-Woman #1
 Giant-Size Super Stars Featuring Fantastic Four #4
 Giant-Size X-Men #1,4
 Heroes for Hope starring X-Men
  Ashema 1
 Heroes Reborn Doom 1
 Heroes Reborn Doomsday 1
 The Incredible Hulk vol. 2 #148, 170
 Incredible Hulk Annual #5
 Iron Fist vol. 1 #1—15
 Iron Man Annual 2001
 JLA #94-99 (2004)
  #16—27
 John Carter, Warlord of Mars Annual #3
 Kitty Pryde and Wolverine #1—6
 Magik vol. 1 #1—4
 Magneto #0
 Magneto Ascendent #1
  vol. 2 #4—8, 10—11
 Marada, the She-Wolf
 Marvel Age Annual #4
 Marvel Chillers #4
 Marvel Classics Comics Series Featuring #14, 17
 Marvel Comics Presents: Wolverine vol. 1 #1—10
 Marvel Fanfare vol. 1 #1—5, 24, 33, 40
 Marvel Graphic Novel #4—5, 21
  #23—25, 27
 Marvel Preview #3—4, 7, 11, 14—15
  vol. 1 #24
  vol. 2 #97
 Marvel Super-Heroes vol. 3 #10—11
 Marvel Tales #131—133, 193—198, 201—208, 235—236, 242, 245, 250, 255
 Marvel Team-Up vol. 1 #57—70, 74—77, 79—86, 88—89, 100
 Marvel Team-Up Annual #1—2
 Marvel/Top Cow Crossovers vol. 1 #1
  #26
 Marvel Two-In-One #9-10
 The Mighty Thor Annual #9
 Monsters Unleashed #4, 9—10
 Ms. Marvel #3—23
 New Excalibur #1—8, 16—24
 New Exiles #1—18
 The New Mutants vol.1 #1—54, 63, 81
 The New Mutants Annual #1—3
 New Mutants Special Edition #1
 Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #11
 Peter Parker: Spider-Man Annual 2000
 Phoenix: The Untold Story
 Power Man #47—49
 Power Man Annual #1
 Power Man and Iron Fist #50—53, 76
 Rom #17—18
  #74
 Solo Avengers #14
  #1—36
 Spider-Woman #34—46, (1981—1982)
 Star Trek: Debt of Honor
 Star Wars #17, 53—54, Annual #1
 Star-Lord Megazine #1
 Star-Lord Special Edition #1
 Superman/Wonder Woman: Whom Gods Destroy #1—4
 Tales of the Zombie #9
 Uncanny X-Men #94—279, 381—389, 444—473, (1975—1991, 2000—2001, 2004—2006)
 Uncanny X-Men Annual #3—12, 14
 Uncanny X-Men/New Teen Titans
 Vampire Tales #9
 War Is Hell #9—15
 What if Magneto Had Formed the X-Men with Professor X?
 What If? vol. 2 #32
 WildC.A.T.s: Covert Action Teams vol. 1 #10—13
 /Wolverine #1
 Wolverine vol. 1 #1—4
 Wolverine vol. 2 #1—8, 10, 125—128
 Wolverine Saga #1
 Wolverine: Save the Tiger #1
 X-Factor vol. 1 #65—68
 X-Men vol. 1 #59 (сюжет)
  #1—3, 100—109, 165
 X-Men/Alpha Flight #1—2
 X-Men and the Amazing Spider-Man: Savage Land #1
 X-Men Anniversary Magazine 1
 X-Men Annual 2000
 X-Men Black Sun #1—5
 X-Men Forever #1—25, Annual #1, Giant-Size #1
 X-Men Forever 2 #1—16
 X-Men vs. Dracula #1
 X-Men: Die By The Sword #1—5
 X-Men: Earthfall #1
  (I) — Dreamers and Demons #1—6
 X-Men: The End (II) — Heroes and Martyrs #1—6
 X-Men: The End (III) — Men and X-Men #1—6
 X-Men Firsts #1
 
 X-Men: Lost Tales # 1—2
 X-Men/Micronauts #1—4
 X-Men True friends #1—3
 X-Men Universe #9, 11—15
 X-Men Unlimited vol. 1 #27, 36, 39, 43
  #1—46
 X-Treme X-Men Annual 2001
 X-Treme X-Men: Savage Land #1—4
 X-Treme X-Men X-Pose #1—2
 X-Treme X-Men Mekanix (starring Shadowcat) #1—6

Новеллы 
 Dragon Moon (1994, совместно с Бет Флейшер)
 FirstFlight:
 First Flight (1987)
 Grounded! (1991)
 Sundowner (1994)
 High Frontier (1991)
 Wild Cards:
 Luck Be a Lady (1991)
 Chronicles of the Shadow War (совместно с Джорджем Лукасом):
 Shadow Moon (1995)
 Shadow Dawn (1996)
 Shadow Star (2000)

Награды

Прочее 
13 мая 2014 года вышел документальный фильм «Comics in Focus: Chris Claremont’s X-Men».

Примечания

Ссылки 
 Chris Claremont  на сайте Comic Book DB

Выпускники Бард-колледжа